Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Зіна Гаррісон.

Штеффі Граф виграла титул, у фіналі перемігши Габріелу Сабатіні з рахунком 6–3, 3–6, 6–1. Завдяки цій перемозі Щтеффі стала третьої серед жінок володаркою Великого шолома, після Морін Конноллі Брінкер і Маргарет Корт. Це був її четвертий крок до виконання першого і дотепер єдиного Золотого шолома. Цей матч став також першим фіналом турнірів Великого шолома для Сабатіні, яка потім потрапить до ще двох фіналів на цих турнірах.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1988 on ITFtennis.com , the source for this draw

жінки, одиночний розряд
1988 у жіночому тенісі
1988 в американському спорті